Try This Tour —  второй концертный тур американской поэтессы-песенницы Pink в поддержку её третьего студийного альбома Try This. В тур были включены Европа и Океания.

О шоу 
Шоу само по себе было разбито на 4 номера, каждый представлял её 3 альбома и акустический номер. В первом номере, чтобы поддержать альбом Can’t Take Me Home, Pink вышла с огромным розовым ирокезом, возврат к её розоволосым R&B дням. Для её второго номера, чтобы поддержать Misunderstood, она носила длинный блондинистый парик и красную кожаную куртку. Для акустического номера она была одета в длинное голубо-красное-белое платье. Для четвертого номера, чтобы поддержать Try This, она сняла парик и выступила в рокерском стиле. И наконец, на бис, она вышла в одежде, чтобы исполнить кавер-версию «Welcome to the Jungle» Guns N' Roses. В финале она исполнила Get The Party Started в воздухе. В конце она сказала: «Большое вам спасибо, ребята, я люблю вас очень сильно, увидимся в следующий раз. Доброй ночи!» — а потом исчезла через дверь на сцене.

Церемония открытия 
 Queenz of Noize

Сет-лист

Даты тура 

Примечания:

a Этот концерт часть «Frauenfeld Open Air Festival».
b Этот концерт часть «Differdange Festival».
c Этот концерт часть «Rock Werchter Festival».
d Этот концерт часть «Open'er Festival».
e Этот концерт часть «Gatufest».
f Этот концерт часть «T in the Park».
g Этот концерт часть «Oxegen».

h Этот концерт часть «Golden Stag Festival».
i Этот концерт часть «Lucca Festival».
j Этот концерт часть «Skanderborg Festival».
k Этот концерт часть «Alive Festival».
l Этот концерт часть «Bonn Summer Open Air Festival».
m Этот концерт часть «Open Air Gampel».
n Этот концерт часть «V Festival».

Трансляция и запись 

Запись Try This Tour с Манчестера, Англия была выпущена на DVD под названием Pink: Live in Europe вне Европы в начале 2006. Он не был выпущен в некоторых европейских регионах до ноября 2006. На DVD содержится полное шоу (за исключением «Beautiful» Кристины Агилеры во время «Lady Marmalade», которая была запрещена цензурой) и присутствует бонусный фильм В пути с Pink.

Ссылки 
 Official Website

Концертные туры Пинк
Концертные туры 2004 года